The Beatles – gruppo musicale inglese
 The Beatles (No. 1) – extended play dell'omonimo gruppo musicale del 1963
 The Beatles – album dell'omonimo gruppo musicale del 1968
 The Beatles – serie animata ispirata all'omonimo gruppo musicale
 The Beatles: Rock Band – videogioco del 2009 ispirato all'omonimo gruppo musicale